Симоне Консонни (; ) — итальянский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий с 2020 года за команду мирового тура «».

Карьера

Достижения 

2013
 1-й  — Чемпион Италии по трековому велоспорту в омниуме
2015
 1-й на La Côte Picarde
 2-й  на Чемпионате мира по шоссейному велоспорту среди мужчин в возрасте до 23 лет в групповой гонке
 2-й  на Чемпионате Европы по трековому велоспорту в гонке на выбывание
2016
 1-й  — Чемпион Италии по шоссейному велоспорту среди мужчин в возрасте до 23 лет в групповой гонке
 1-й  — Чемпион Италии по трековому велоспорту в омниуме
 1-й на Trofeo Città di San Vendemiano
 1-й на Gran Premio Industria e Commercio Artigianato Carnaghese
 2-й  на Чемпионате Европы по трековому велоспорту в командной гонке преследования
 3-й на Circuito del Porto
 5-й на Гран-при Бруно Бегелли
2017
 1-й на Driedaagse De Panne-Koksijde — МК
2018
 3-й на Чемпионате мира по трековому велоспорту в командной гонке преследования
 3-й на Чемпионате мира по трековому велоспорту в омниуме

Ссылки 
 
 
 

Велогонщики Италии
Велогонщики по алфавиту
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2016 года
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2020 года